Grier ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Grier (1933–2011), US-amerikanische Schriftstellerin
 David Alan Grier (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Jimmy Grier (1902–1959), US-amerikanischer Jazzmusiker, Songwriter und Bandleader
 Jane Grier (1856–1902), irische Textilkünstlerin
 Johnny Grier (1947–2022), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter
 Mike Grier (* 1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler, -trainer, -funktionär und -scout
 Pam Grier (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Cooper Grier (1794–1870), US-amerikanischer Richter am Obersten Gerichtshof
 William H. Grier (1926–2015), US-amerikanischer Psychiater und Autor

Siehe auch:
 Greer
 Crier
 Krier